HMU est un sigle qui peut désigner :
 Hologramme Médical d'Urgence, un personnage de l'univers de fiction de Star Trek.

hmu est un nom qui peut désigner :
 hmu septentrional, une langue hmong-mien parlée dans l'Est et le Sud du Guizhou et le Nord-Ouest du Guangxi en Chine, par environ 1 250 000 Hmongs ;
 hmu de l'Est, une langue hmong-mien ;
 hmu du Sud, une langue hmong-mien.